Detta är en lista över de 331 kommunerna i departementet Landes i Frankrike.

Landes
Kommuner Landes